Niinisaari kan syfta på:

Finland 

1. Niinisaari, stadsdel i Helsingfors, se Bastö
2. Niinisaari (ö i Saimen och Puumala kommun), ö i Puumala,  (11 km²)
3. Niinisaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,45, long 27,51), ö i Vederlax,  (16 ha)
4. Niinisaari (ö i Egentliga Tavastland), ö i Hattula,  (2 ha)
5. Niinisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,51, long 26,42), ö i Pertunmaa,  (10 ha)
6. Niinisaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,68, long 26,48), ö i Joutsa,  (13 ha)
7. Niinisaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,94, long 26,08), ö i Joutsa,  (2 ha)
8. Niinisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), ö i Urais,  (1 ha)
9. Niinisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), ö i Leppävirta,  (6 ha)
10. Niinisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,12, long 28,14), ö i Rantasalmi,  (69 ha)
11. Niinisaari (ö i Kajanaland), ö i Kajana,  (1 ha)
12. Niinisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland), ö i Ruovesi,  (20 ha)
13. Niinisaari (ö i Mellersta Österbotten), halvö i Lestijärvi, 
14. Niinisaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,95, long 24,64), ö i Jämsä,  (3 ha)
15. Niinisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,69, long 28,24), ö i Kuopio,  (1 ha)
16. Niinisaari (ö i Viinijärvi), ö i Polvijärvi,  (34 ha)
17. Niinisaari (ö i Södra Karelen), ö i Savitaipale,  (4 ha)
18. Niinisaari (ö i Päijänne-Tavastland), ö i Heinola,  (8 ha)
19. Niinisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,50, long 27,61), ö i Sankt Michel,  (12 ha)
20. Niinisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,52, long 27,96), ö i Puumala,  (2 ha)
21. Niinisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,02, long 28,00), ö i Kuopio,  (6 ha)
22. Niinisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 63,00, long 26,95), ö i Tervo,  (3 ha)
23. Niinisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,70, long 26,89), ö i Rautalampi,  (2 ha)
24. Niinisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,12, long 28,75), ö i Nyslott,  (1 ha)
25. Niinisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,25, long 28,80), ö i Enonkoski,  (15 ha)
26. Niinisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,93, long 29,46), ö i Nyslott,  (7 ha)
27. Niinisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,06, long 27,35), ö i Siilinjärvi,  (18 ha)
28. Niinisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), ö i Lapinlax,  (5 ha)
29. Niinisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,15, long 29,27), ö i Nyslott,  (6 ha)
30. Niinisaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,19, long 29,58), ö i Rääkkylä,  (9 ha)
31. Niinisaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,21, long 29,43), ö i Kides,  (20 ha)
32. Niinisaari (ö i Birkaland, Tammerfors), ö i Ylöjärvi,  (7 ha)
33. Niinisaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), ö i Viitasaari,  (2 ha)